Miejscowości w USA:
 Kittery – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Kittery – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Kittery (ang. Kittery Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York